Kawasaki kan syfta:

 Kawasaki Heavy Industries – ett japanskt företag som bland annat tillverkar motorcyklar
 Kawasaki Motors Racing –  en nederländskt dotterbolag till japanska Kawasaki Heavy Industries
 Kawasaki, Kanagawa – en stad i Kanagawa prefektur i Japan
 Kawasaki Frontale – en fotbollsklubb från Kawasaki i Japan
 Kawasaki (stad) – en stad i Kanagawa prefektur i Japan
 Kawasaki, Fukuoka – en ort i Fukuoka prefektur i Japan
 Kawasaki, Miyagi – en ort i Miyagi prefektur i Japan